Xandria — немецкая музыкальная группа, исполняющая музыку в жанре симфоник-метал.

История 
Музыкальная группа была основана в 1994 году в Германии, в городе Билефельд гитаристом и вокалистом Марко Хойбаумом. После распада в 1997 году, коллектив в новом составе продолжил существование лишь с 2000 года. Музыка того времени комбинирует элементы симфонического рока и симфонического металла с лёгкими электронными элементами.

После нескольких демонстрационных версий и успеха на различных MP3 порталах, в 2003 год они выпустили первый альбом под названием «Kill the Sun», который достиг 98-го места в немецких музыкальных чартах. Последовавший за ним альбом «Ravenheart» продержался в чартах 7 недель и достиг 36-го места. В 2005 они выпустили свой третий альбом «India», звучание которого ориентировано в сторону симфонического металла. 14-го декабря 2006 года группа начинает запись своего четвёртого альбома «Salomé — The Seventh Veil», релиз которого состоялся 25-го мая 2007 года.

30 апреля 2008 года Лиза Миддельхауфе покинула коллектив, ссылаясь на личные причины и дискомфорт в роли лидера группы. В феврале 2009 года было объявлено, что Керстин Бишоф (ex-Laconia) стала новой вокалисткой Xandria. Однако, пробыв в группе год, Керстин решила покинуть коллектив.

7 декабря 2010 года группа опубликовала следующее сообщение:
«Мы нашли новую вокалистку, но пока сохраним имя в тайне. Поиски были долгими, но оно того стоило! Она как раз та, кого мы и искали! Мы представим её 20 декабря на нашем официальном сайте, а сейчас уже с ней продолжим работу над альбомом, так что надеемся отправиться в студию для его записи в новом году настолько быстро, насколько это будет возможно».

20 декабря группа представила новую вокалистку. Ею стала Мануэла Краллер, ранее работавшая с группой Haggard.

В феврале того же года вышел альбом Neverworld’s End, получивший положительные оценки критиков. В это время группа снова поменяла звучание: на этот раз стилем вышедшего альбома стал симфо-пауэр-метал.

17 июля 2012 года на официальной странице группы в Facebook было объявлено, что группу покинул басист Нильс Миддельхауфе. Музыкант покинул коллектив, как и Лиза, по личным причинам. Xandria приступила к поискам достойной замены, и они увенчались успехом: 5 февраля 2013 года группа объявила о том, что новым басистом группы стал 32-летний Стивен Вуссов.
«Мы очень рады, что нашли того, кого искали за месяцы прослушиваний и очень рады, что нашу дальнейшую работу по записи и выступлениям мы будем проводить вместе со Steven’ом».

25 октября 2013 года группа объявила на своём официальном сайте, что Мануэла покинула группу, так как «решила продолжить свой музыкальный путь в другой обстановке, попробовать другие жанры». Новой вокалисткой группы стала 28-летняя Диана ван Гирсберген из Нидерландов, ранее работавшая с нидерландской группой Ex Libris (Диана будет продолжать работу в обеих группах).

В 2014 году выходит альбом Sacrificium, по стилю совпадающий с предыдущим альбомом группы. Годом позже свет увидел мини-альбом Fire & Ashes, в который вошли три новые песни, два кавера и две перезаписанные с вокалом Дианы и новой аранжировкой песни.

Группа начала 2017 год выпуском нового альбома Theater of Dimensions, для продвижения которого был анонсирован концертный тур Tour of Dimensions, а также первый хэдлайн-тур по Северной Америке. Но вскоре группа отменила несколько концертов, в том числе выступления в США и России с обещанием вернуться чуть позже. Вместе с этим было опубликовано объявление о том, что Диана не сможет какое-то время выступать с группой, поэтому следующие концерты тура будут отыграны с Эвой Морелль из группы Aeverium. Днём позже на своей страничке Facebook Диана опубликовала пост с объявлением ухода из группы.

В 2022 году группа радикально обновила состав, её покинули все оставшиеся участники, кроме основателя Марко Хойбаума, и после этого был представлен новый состав из вокалистки Амбры Вурвахис, гитариста Роба Клавонна, басиста Тима Шварца и барабанщика Димитриоса Гациоса, а также был выпущен сингл под названием Reborn. 3 февраля 2023 года группа этим составом выпустила альбом The Wonders Still Awaiting.

Состав группы 
 Марко Хойбаум (1997—настоящее время) — гитара, клавишные, вокал
 Амбра Вурвахис (2022—настоящее время) — вокал
 Роб Клавонн (2022—настоящее время) — гитара
 Тим Шварц (2022—настоящее время) — бас-гитара
 Димитриос «Таки» Гациос (2022—настоящее время) — ударные

Бывшие участники 
 Диана ван Гирсберген (2013—2017) — вокал
 Мануэла Краллер (2010—2013) — вокал
 Нильс Миддельхауфе (2004—2012) — бас-гитара
 Филип Рестемайер (2001—2022) — гитара
 Стивен Вуссов (2013—2022) — бас-гитара
 Герит Ламм (1997—2022) — ударные
 Керстин Бишоф (2009—2010) — вокал
 Лиза Миддельхауфе (2000—2008) — вокал, фортепиано
 Роланд Крюгер (1999—2004) — бас-гитара
 Андреас Маске (2000—2001) — гитара
 Йенс Беккер (1999—2000) — гитара
 Ники Вельц (1994—1997) — ударные
 Андреас Личель (1996—1997) — клавишные
 Мануэль Финке (1996—1997) — гитара
 Хольгер Фестер (1997) — бас-гитара
 Николь Тобин (1997) — вокал

Дискография

Альбомы 
 2003 — Kill the Sun
 2004 — Ravenheart
 2005 — India
 2007 — Salomé — The Seventh Veil
 2012 — Neverworld's End
 2014 — Sacrificium
 2017 — Theater Of Dimensions
 2023 — The Wonders Still Awaiting

Мини-альбомы 
 2015 — Fire & Ashes

Демо 
 1997 — Xandria
 2000 — Kill The Sun

Сборник 
 2008 — Now & Forever — Best of Xandria (CD + DVD)

Синглы 
 2003 — Kill The Sun
 2004 — Ravenheart
 2004 — Eversleeping
 2005 — In Love With The Darkness
 2007 — Save My Life
 2007 — Sisters Of The Light (vs. Jesus on Extasy
 2012 — Valentine
 2014 — Nightfall
 2017 — We Are Murderers (We All)
 2017 — Call of Destiny
 2022 — Reborn

Видеоклипы 
 Ravenheart
 Eversleeping
 Save My Life
 Valentine (2012)
 Nightfall (2014)
 Call of Destiny (2017)

Временная шкала

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт группы
 Now And Forever — российский фан-сайт
 
 
 
 

Рок-группы с женским вокалом
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Симфоник-метал-группы Германии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1994 году